B37 peut faire référence à :

 Bundesstraße 37, une route fédérale allemande reliant Kaiserslautern à Mosbach ;
 Candidose, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres